Dies ist eine Liste der Stauseen in Österreich.

!Liste
Österreich, Stauseen